Francesco Rossi (1794-1858) – agrimensore italiano
 Francesco Rossi – calciatore italiano, nato nel 1919
 Francesco Rossi – calciatore, nato nel 1974
 Francesco Rossi – calciatore, nato nel 1977
 Francesco Rossi (n. 1997) – rugbista italiano
 Francesco Rossi – schermidore italiano
 Francesco Rossi – arcivescovo italiano
 Francesco Rossi (1903-1972) – vescovo cattolico italiano 
 Francesco Rossi – egittologo italiano
 Francesco Rossi (n. 1865) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Francesco Rossi (n. 1885) – generale italiano
 Francesco Rossi (n. 1888) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Francesco Rossi – compositore e abate italiano
 Francesco Rossi (1863-1948) – politico italiano, deputato della XXVII legislatura del Regno d'Italia
 Francesco Rossi (1868-1943) – prefetto e politico italiano, senatore della XXX legislatura del Regno d'Italia 
 Francesco Rossi – imprenditore italiano, fondatore del Lanificio Francesco Rossi
 Francesco Rossi (1748-1840) – professore dell'Università degli Studi di Napoli
 Francesco Rossi – storico dell'arte

Note